Керченские вазы (Керченский стиль) — вазы последней эпохи краснофигурного стиля вазописи в Аттике. Временная классификация остаётся затруднительной. Ориентировочно вазы относят ко времени между 375 и 330—20 г. до н. э.

Керченские вазы называются так по месту их обнаружения в большом количестве в Керчи на раскопках городищ Боспорского царства. Большинство из них находятся сегодня в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Конец этого стиля ознаменовал закат афинского периода краснофигурной вазописи. Идентификация отдельных вазописцев связана с большими трудностями.

До тех пор пока вазы ещё производились, они экспортировались, как и раньше, в области Средиземноморья, но в этой поздней фазе производства преобладал экспорт в Черноморский регион. Керченским стилем украшались наиболее ходовые формы ваз, в основном кратеры, леканиды и пелики. Преобладающими темами росписи были повседневные сцены из жизни женщин, изображавшиеся намеренно идиллистически, а также дионистические темы и темы Артемиса и Деметры. Для многих росписей характерны были спортивные мотивы с изображением борьбы. С одной стороны, фигуры изображались очень элегантно и часто были богато украшены. С другой стороны, они были стилизованы и выглядели маньеристично. Детали и декорирование играли важную роль. Белый, жёлтый и красный выполняли функцию дополнительных (вспомогательных) цветов.

Ссылки 

 Вдовиченко И. И., Турова Н. П. Античные расписные вазы из собрания Ялтинского историко-литературного музея // Боспорские исследования. Вып. XIV. Симферополь; Керчь, 2006. 224 с.
 Ягги О., Лазенкова Л. Аттические краснофигурные вазы IV в. до н. э.: из собр. Керч. ист.-культур. заповедника. Киев: Мистецтво, 2012. 344 с.
 Васько Д. С. Понятие «Керченский стиль» как терминологическая проблема в изучении античной вазописи // Архитектон: известия вузов. 2015. № 2 (50).
 Васько Д. С. Мастер Афины 1472: новые атрибуции // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 6. / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. СПб.: НП-Принт, 2016. С. 31-41.
 Васько Д. С. Мастер Тишины: новое «имя» в истории вазописи керченского стиля  // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 7. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2017. С. 78-88.

Вазопись Древней Греции
Произведения декоративно-прикладного искусства Древней Греции
Пантикапей